Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 60 î.Hr. Anii 50 î.Hr. Anii 40 î.Hr. Anii 30 î.Hr. Anii 20 î.Hr. - Anii 10 î.Hr. - Anii 0 î.Hr. Anii 0 Anii 10 Anii 20 Anii 30 Anii 40

Ani: 18 î.Hr. 17 î.Hr. 16 î.Hr. 15 î.Hr. 14 î.Hr. - 13 î.Hr. - 12 î.Hr. 11 î.Hr. 10 î.Hr. 9 î.Hr. 8 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

 
-9987 (0013)